Gagel bezeichnet:
 Gagel (Altmark), Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Höhe im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Gagelstrauch (deutsch: Gagel, Gagelstrauch), Art der Gagelstrauchgewächse

Gagel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Gagel (1933–2019), deutscher Jurist
 Ernst Gagel (1916–1975), deutscher Gymnasialprofessor und Heimatforscher
 Curt Gagel (1865–1927), deutscher Geologe
 Hanna Gagel (* 1935), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Karl Gagel (1861–1916), deutscher Kunstprofessor in Karlsruhe
 Klaus Gagel (* 1964), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Oskar Gagel (1899–1978), deutscher Neurologe und Hochschullehrer
 Walter Gagel (1926–2016), deutscher Politikdidaktiker und Hochschullehrer